Ха́глунд () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хаглунд, Карл (род. 1979) — финский политик.
 Хаглунд, Линда (1956—2015) — шведская легкоатлетка, чемпионка Европы в помещении.
 Хаглунд, Мария (род. 1972) — шведская спортсменка.